Carlow (plaats), een plaats in Ierland
County Carlow, een graafschap van Ierland
Carlow (Mecklenburg), een gemeente in het Duitse district Nordwestmecklenburg